São Julião kan syfta på:

Brasilien 

 São Julião (kommun), Piauí,

Portugal 

 São Julião (freguesia i Portugal, Portalegre), 

Robotskapade Brasilienförgreningar